Кандасы, то же самое что оралманы, — казахи-репатрианты.
 Кандас (исп.) — город в Княжестве Астурия, Испания.